Luciano Tesi, né le , à Monsummano Terme, en Italie, est un astronome amateur italien. Il exerce par ailleurs la profession de vétérinaire.

Biographie 
Le Centre des planètes mineures crédite Luciano Tesi de la découverte de , effectuée entre 1994 et 2008, dont la majeure partie en collaboration avec d'autres astronomes : Andrea Boattini, Alfredo Caronia, Gabriele Cattani, Vasco Cecchini, Giancarlo Fagioli, Giuseppe Forti, Vittorio Goretti, Michele Mazzucato et Maura Tombelli.

L'astéroïde Amor (15817) Lucianotesi découvert en 1994 porte son nom.

Astéroïdes découverts

Notes et références

Liens externes 
 .

Astronome italien du XXIe siècle
Astronome italien du XXe siècle
Naissance à Monsummano Terme
Naissance en décembre 1931
Découvreur d'astéroïdes
Astronome amateur
Éponyme d'un objet céleste